Sail Loft bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Sail Loft (Maine), ID-Nr. 77000076
 Sail Loft (Ohio), ID-Nr. 79003927

Sail Loft ist weiter der Name von:

 Sail Loft (Stornoway), einem Hafengebäude in der schottischen Stadt Stornoway